Frangieh ist der Name einer libanesischen Politikerfamilie und Familienname folgender Personen:
 Bassam Frangieh (* 1950), libanesischer Literaturwissenschaftler
 Hamid Frangieh (1907–1981), libanesischer Politiker
 Samir Frangieh (1945–2017), libanesischer Politiker
 Suleiman Frangieh (1910–1992), libanesischer Staatspräsident 1970 bis 1976
 Suleiman Frangieh junior (* 1965), libanesischer Politiker
 Tony Frangieh (1939–1978), libanesischer Brigadeführer